Wilhelmina van Pruisen (1751-1820)
 Wilhelmina der Nederlanden (1880-1962)